

Patronymes 
Beglov (masculin ; ) ou Beglova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Beglov (1956-), homme politique russe, gouverneur de Saint-Pétersbourg depuis 2018
  (1987-), joueuse russe de basket-ball

Patronyme russe